Bosznia-Hercegovina
Selište, falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
Selište, falu Jajca községben, a Közép-Boszniai kantonban
Selište, falu Mostar községben, Hercegovina-Neretvai kantonban
Selište, falu Srbac községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Selište, falu Šekovići községben, Boszniai Szerb Köztársaságban
Selište, falu Žepče községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Selište, falu Kutenya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Koszovó
Selište, falu Gnjilan községben

 Montenegró
Selište, falu Podgorica községben

 Szerbia
Selište, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben
Selište, falu Prokuplje községben, a Toplicai körzetben
Selište, falu Trstenik községben, a Rasinjai körzetben
Selište, falu Žagubica községben, a Braničevói körzetben